United IK Nordic är en fotbollsklubb från Södertälje som spelar i Ettan norra efter att ha vunnit Division 2 Södra Svealand 2022.

Trupp

Ledare 

 Huvudtränare: Hakan Bezgin
 Målvaktstränare: Anwar Aly

Spelare

Källor

Referenser 

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar i Södertälje kommun
Sport i Södertälje